Szergej Ivanovics Klimov (1935) szovjet kajakos, olimpikon
 Szergej Alekszandrovics Klimov (1980) orosz országútikerékpár-versenyző, olimpikon